Pomona puede referirse a:

 Pomona, deidad romana;
Pomona, localidad de la Argentina;
Pomona, ciudad del estado de California, Estados Unidos;
Pomona, ciudad del estado de Kansas, Estados Unidos;
Pomona, ciudad del estado de Misuri, Estados Unidos;
Pomona, ciudad del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos;
Pomona, ciudad del estado de Nueva York, Estados Unidos;
Pomona College, universidad privada de artes liberales situada en Claremont, California, Estados Unidos
Pomona Sprout, personaje de la saga de Harry Potter;
Pomoná, sitio arqueológico maya;
Pomona, asteroide.
Pomona (Almacén), Almacén de Colombia
 Pomona, un refresco Argentino actualmente fuera de producción.